Die Fotbollsallsvenskan 1988 war die 64. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 10. April und dem 22. Oktober 1988 wurde die reguläre Spielzeit ausgetragen, anschließend wurde bis zum 19. November in einer Endrunde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.

Nachdem Malmö FF bereits in der regulären Spielzeit den ersten Platz belegen konnte, gelang in der Endrunde der Gewinn des 14. Meistertitels in der Vereinsgeschichte. Die von Roy Hodgson betreute Mannschaft um Spieler wie Martin Dahlin, Roger Ljung, Jan Möller oder Jonas Thern setzte sich in der Endrunde gegen Örgryte IS und in den Endspielen gegen Djurgårdens IF durch. Am Tabellenende belegten Östers IF und Hammarby IF die Abstiegsplätze.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Meisterschaftsendrunde

Übersicht

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Entscheidungen

Torschützenliste 
Martin Dahlin vom Meister Malmö FF konnte sowohl in der regulären Spielzeit als auch in der Endrunde als bester Torschütze glänzen. Mit 17 Toren schoss er den Klub auf den ersten Platz und erzielte in der Endrunde fünf weitere Tore. Alleine im zweiten Finalspiel gegen Djurgårdens IF gelangen ihm dabei vier Tore.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1988
Fußballsaison 1988